Missler ist:

 Missler (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten

 Chuck Missler (1934–2018), US-amerikanischer Bibelforscher
 Friedrich Missler (1858–1922), deutscher Kaufmann
 Robert Missler (* 1958), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler

Siehe auch:
 Misler
 KZ Mißler, Konzentrationslager in Bremen-Findorff